Lintel ist der Name folgender Orte:
 Lintel (Rheda-Wiedenbrück), Ortsteil der Stadt Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh
 Lintel (Norden), Ortsteil der Stadt Norden im Landkreis Aurich
 Lintel (Osterholz-Scharmbeck), Ortsteil der Stadt Osterholz-Scharmbeck im Landkreis Osterholz
 Lintel (Hude), Ortsteil der Gemeinde Hude im Landkreis Oldenburg

Lintel steht für:
 Lintel (Architektur) siehe Sturz (Architektur)
 Lintel (Libanon), libanesische Telekommunikationsgesellschaft
 UAB LINTEL, ehemalige litauische Telekommunikationsgesellschaft, heute die Telia Customer Service LT
 Lintel, eine Wortkombination aus Linux und Intel, bezeichnet grob das Betriebssystem Linux als Server-Plattform auf Intel-Rechnern; siehe Wintel #Lintel

Siehe auch:
 Lintl